Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 306 dans le monde.

 Route fédérale 306 en Allemagne
 Route 306 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 306 en France
  dans certains départements, en France